Стефа́н Бернади́с (; род. ) — французский фигурист, выступавший в парном катании с Сарой Абитболь, с которой спортсмен начал кататься в 1992 году. Они стали бронзовыми призёрами чемпионата мира 2000 года, многократно завоёвывали медали чемпионатов Европы, и, таким образом, являются наиболее успешной французской спортивной парой с 1930-х годов, со времен Андре Брюне и Пьера Брюне. Любимым элементом пары был выброс — они включали в программу до четырёх разных выбросов.

Результаты

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1993
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1998 — парное катание

Примечания

Ссылки 
 

Фигуристы Франции
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1998 года